9 апреля может означать:
 9 апреля — 99-й день года.
 Улица 9 Апреля (Калининград) — улица в Калининграде.